Viborg är namnet på

Platser

Karelen 
 en stad på Karelska näset vid Finska viken, tidigare svensk och finsk, numera rysk, se Viborg, Ryssland
Viborgs slott, en borg belägen i staden Viborg på Karelska näset i Ryssland
 en före detta landskommun på Karelska näset, se Viborgs landskommun
 flera historiska län och guvernement på Karelska näset i Ryssland och i sydöstra Finland
 Viborgs och Nyslotts län, ett svenskt län 1634–1721
 Viborgs län, ett före detta län i Finland 1812–1945
 historiska stift i Finland
 Viborgs stift 1554–1723, som senare blev Borgå stift och idag är Tammerfors stift
 Viborgs stift 1924–1945, som idag är Sankt Michels stift

Danmark 
 en stad i Danmark, se Viborg, Danmark
 ett stift i Danmark, se Viborgs stift, Danmark
 en kommun i före detta Viborg amt på Jylland i Danmark, se Viborgs kommun
 ett före detta amt ("län") på Jylland i Danmark, se Viborg amt

USA 
 en stad i South Dakota, se Viborg, South Dakota

Personer

 Carl Viborg (1783–1844), dansk veterinär 
 Erik Viborg (1759–1822), dansk veterinär och botaniker 
 Mikael Viborg (född 1982), svensk jurist, entreprenör och yttrandefrihetsaktivist

Med avvikande stavning
 Johan Gustaf Wiborgh (1839–1903), svensk metallurg, professor
 Julli Wiborg (1880–1947), norsk lärare och författare
 Kjell Janne Wiborgh (1905–1975), svensk tecknare
 Lis Wiborgh (1912–2000), svensk målare, tecknare och författare

Fartyg 
 Väinämöinen (pansarskepp), som hette Выборг (Viborg) under sin tid i Sovjetunionen

Efternamnsförgreningssidor